Amherst Township peut désigner les lieux suivants aux États-Unis :

 Amherst Township,  un township du comté de Cherokee en Iowa ;
 , un township du comté de Fillmore dans le Minnesota ;
 , un township du comté de Lorain dans l'Ohio.

Homonymie de townships